Batalha de Mursa (260) (verão de 260) — travada entre o imperador Galiano e o usurpador Ingênuo
 Batalha de Mursa Maior (28 de setembro de 351) — travada em o imperador Constâncio II e o usurpador Magnêncio